Сезон 2017/18 е 26-ият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и техният 43-ти пореден в топ дивизията на английския футбол.

Освен във Висшата лига отборът ще се състезава в Купата на Англия, Купата на лигата, Суперкупа на УЕФА и Шампионска лига.

Предсезон и приятелски мачове

Суперкупа на УЕФА 
Като носител на купата на Лига Европа отборът ще се изправи срещу шампиона от Шампионска лига – Реал Мадрид за определяне на носителя на Суперкупата на УЕФА.

Висша лига 
Сезон 2017/2018 в английската Висша лига започва на 11 август 2017 и ще завърши на 13 май 2018

ФА Къп 
Като един от отборите от Висшата лига, Манчестър Юнайтед започва участието си в турнира направо от трети кръг, който започва на 5 януари 2018 г.

Купа на лигата 
Като един от седемте отбора, класирали се за участие в европейските турнири за сезон 2017 – 2018, Манчестър Юнайтед започва турнира направо от трети кръг.

Шампионска лига

Групов етап 
Жребият за груповата фаза се провежда в Монако на 24 август 2017 г. Манчестър Юнайтед попада във втора урна. Червените дяволи са изтеглени в група A заедно с отборите на Бенфика, Базел и ЦСКА Москва.

Елиминации

Трансфери

Привлечени

Вън

Под наем

Източници 

Манчестър
ФК Манчестър Юнайтед по сезон